Vrilissia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Vrilissia, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Vrilissia (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas,